La Meyer Shank Racing (precedentemente conosciuta come Michael Shank Racing) è una scuderia automobilistica statunitense che partecipa sia alla IndyCar Series che al Campionato IMSA WeatherTech SportsCar. In quest'ultimo si è laureata campione nel 2022.

Risultati

Campionato IMSA WeatherTech SportsCar 
Classe prototipi 

GT Daytona

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale
 

Squadre automobilistiche statunitensi